Хайек () — фамилия.

Известные носители:
 Хайек, Август фон (1871—1928) — австрийский ботаник и врач, педагог.
 Хайек, Антуан (более известен как Игнатий Антоний II; 1910—2007) — патриарх Сирийской католической церкви.
 Хайек, Густав фон (1836—1911) — австрийский натуралист.
 Хайек, Джули (род. 1960) — американская актриса, модель и победительница Мисс США 1983.
 Хайек, Николас (1928—2010) — швейцарский предприниматель, один из основателей компании «Swatch».
 Хайек, Сальма (род. 1966) — мексиканская актриса.
 Хайек, Фридрих Август фон (1899—1992) — австрийский экономист и философ.

См. также 
 Гайек